Фільппула () — фінське прізвище. Відомі носії:
 Валттері Фільппула (1984) — фінський хокеїст.
 Іларі Фільппула (1981) — фінський хокеїст.

Фінські прізвища